BiH:
 Kukulje (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac

Crna Gora:
 Kukulje (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje